Bouret est un patronyme et un toponyme français.

Patronyme 

 Étienne-Michel Bouret (1709-1777), financier français ;
 Eugène Bouret, soldat fusillé pour l'exemple pendant la Première Guerre mondiale ; 
 Eutrope Bouret (1833-1906), sculpteur français ;
 Germaine Bouret (1907-1953), illustratrice française ;
 Henri Gaspard Charles Bouret (1752-1805), député à la Convention ;
 Henri Bouret (1916-1971), homme politique français ;
 Jacques Louis Guillaume Bouret de Vézelay (1733-1810), financier français, trésorier général de l'artillerie et du génie ;
 Jean Bouret (1914-1979), écrivain, critique d'art et résistant français ;
 Marcel Bouret (1907-1986), peintre et illustrateur français, frère jumeau de Germaine ;
 Patricia Reynaud-Bouret, mathématicienne française ;
 Pierre Bouret (1897-1972), sculpteur français.

Toponyme 

 Bouret-sur-Canche, commune française du Pas-de-Calais ;
 Bouret, rivière française du département des Landes.